Холодный Яр — урочище в Черкасской области Украины. Представляет собой реликтовый лесной массив площадью около 7000 га. Рельеф холмистый, с большим количеством балок (яров), имеющих крутые склоны.

Территория урочища 
Большинство балок и ручьев Холодного Яра имеют своё название. Так, тут имеются балки Кириковский Яр, Чорный Яр, Сечевой Яр, Гайдамацкий Яр, Цыганский Яр, Поташный Яр, Гадючий Яр, Красный Яр и пр. Общая длина балок и их ответвлений составляет примерно 250 км.

По дну балок протекают около 150 ручьёв, впадающих в итоге в реку Тясмин.

История 

Холодный Яр имеет богатейшую историю.
В его окрестностях на его территории археологами обнаружено большое количество древних стоянок и поселений.
Он воспет Тарасом Шевченко в одноимённом стихотворении.

В этих краях возникла Колиивщина — восстание населения против гнёта Польши.

С 1918 по 1922 в Холодном Яру действовали партизанские повстанческие отряды, которые вели борьбу как против деникинцев, так и против большевиков. В это время здесь была провозглашена Холодноярская республика, которая контролировала около 25 близлежащих сел и имела армию около 15 тысяч человек.

Литература 
 Горліс-Горський Ю. Холодний яр. — Л.: Накл. Івана Зуба, 1934. — 176 с.
 Горліс-Горський Ю. Холодний Яр. Ч. 2. — Л.: «Дешева книжка», 1937. — 368 с.
 Вєтров О. В. Таємниця Холодного Яру. Невідома війна: національний рух опору у 1940—1950-х роках. — Черкаси: Вертикаль; Кандич С. Г., 2009. — 266 с.
 Шкляр В. Залишенець. Чорний Ворон. — Х.: Клуб сімейного дозвілля, 2012. — 384 с.

Ссылки 
 "Холодний Яр" на Черкащині стане національним парком // 15.07.21.
 Проектований Національний природний парк "Холодний Яр"

Охраняемые природные территории Черкасской области
Урочища Украины
Лесные массивы Украины
Лесные массивы по алфавиту
Дубравы